

Patronymes 
Litvinov (masculin ; ) ou Litvinova (féminin ; ) est un patronyme russe, formé sur le mot Литви́н (Litvine), signifiant lituanien et porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Elizaveta Litvinova (1845-1919), mathématicienne russe
 Lioudmila Litvinova (1985-), athlète russe spécialiste du 200 mètres et du 400 mètres
 Renata Litvinova (1967-), actrice et réalisatrice russe
 Dmitri Litvinov (1854-1929), botaniste russe
 Maxime Litvinov (1876-1951), diplomate soviétique
 Venya D'rkin, né Alexander Litvinov (1970-1999) est un chanteur russe
 Sergey Litvinov (1958-2018), athlète soviétique, spécialiste du lancer de marteau 
 Sergey Litvinov (1986-), athlète germano-biélorusse, puis russe, également spécialiste du lancer de marteau, fils du précédent
Larissa Litvinova (1918-1997), pilote soviétique

Toponymes

Litvínov, une ville du district de Most, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Louka u Litvínova, une commune du district de Most, dans la région d'Ústí nad Labem.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme russe